Terrell County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Terrell County (Georgia)
Terrell County (Texas)